Voden peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Воден) :
Voden (Dimitrovgrad), village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Voden (Parvomaï), village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Voden (Bolyarovo), village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol ;
le nom bulgare de la ville grecque d'Édessa, chef-lieu du district régional de Pella, et qui fut un temps une possession du royaume de Bulgarie.